Колк — історична назва різних поселень в Західній Україні

 Колк - згідно з ІМСУ, так у писемних пам’ятках першої половини XVI століття згадується поселення, нині селище Колки Маневицького району Волинської області
 Колк Великий, Колк Малий - у Заславській замковій книзі 1572–1575 рр. (зберігається в Польському національному архіві у Кракові), поселення у Білогородській волості, Кременецький повіт Волинського воєводства

Примітки